Cartón hace referencia a varios artículos:
 Cartón, material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o de papel reciclado.
Cartón de bingo, tarjeta impresa con números para participar en juegos de azar como bingo o loterías.

Artes
 Cartón (arte), nombre empleado para referirse a un boceto, ya sea escalado o con dimensiones naturales, que se realiza antes de efectuar la versión definitiva de una pintura, un fresco, una escultura y, muy especialmente, un tapiz. Con este sentido, se refiere muchas veces a dos de las series más famosas:
 Los Cartones de Goya, serie de cartones para tapiz realizados sobre lienzo por Francisco de Goya a finales del siglo XVIII.
 Los Cartones de Rafael, serie de cartones pintados en papel para el tejido de los tapices de la Capilla Sixtina.
 En México, nombre empleado para referirse a las tiras de prensa propias del humor gráfico. Es una adaptación del inglés cartoon.